Попов, Михаил Иванович:
 Попов, Михаил Иванович (1742 — около 1790) — русский писатель, переводчик.
 Попов, Михаил Иванович (род. 1942) — российский учёный, политический деятель.
 Попов, Михаил Иванович (род. 1949) — молдавский государственный деятель и дипломат.